Die Saison 1994/95 war die 50. reguläre Saison der International Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die 17 regulären IHL-Teams jeweils 81 Spiele, während das russische Gastteam Soviet Wings gegen jede andere Mannschaft einmal spielte. In den Play-offs setzten sich die Denver Grizzlies durch und gewannen den ersten Turner Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Soviet Wings, eine Delegation des russischen Eishockeyklubs Krylja Sowetow Moskau, nahmen als Gastmannschaft einmalig an der IHL teil und bestritten insgesamt 17 Saisonspiele.
 Die Chicago Wolves wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Denver Grizzlies wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Houston Aeros wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Minnesota Moose wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Salt Lake Golden Eagles wurden nach Detroit, Michigan, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Detroit Vipers.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Turner-Cup-Playoffs

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Individuelle Trophäen

Weblinks 
 Saison 1994/95 auf hockeydb.com (englisch)

1994/95
Eishockeysaison 1994/95